Feliks Radwański (ojciec)
 Feliks Radwański (syn)